Gabbiano ima više značenja:
 Gabbiano, Arezzo
 Gabbiano, Ascoli Piceno
 Gabbiano, Bologna
 Gabbiano, Perugia
 Gabbiano, Teramo